Geografia:
 Bremen, ciutat d'Alemanya a l'estat de Bremen.
 Estat de Bremen, un dels 16 estats d'Alemanya.
 Estats Units:
 Bremen (Alabama)
 Bremen (Geòrgia)
 Bremen (Indiana)
 Bremen (Kentucky)
 Bremen (Maine)
 Bremen (Ohio)
 New Bremen, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.
 Esport: Sport-Verein Werder von 1899 Bremen, club de futbol alemany de la ciutat de Bremen.